Ringe (Denemarken), een plaats in de Deense regio Zuid-Denemarken 
Ringe (Duitsland), een gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen
Ringe (parochie)